Alte Allee  steht für:

 Alte Allee (Berlin)
 Alte Allee (München)